Todd Sloan Elik (né le  à Brampton, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace à la retraite. Il est désormais entraîneur.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1983-1984 || Canadians de Kingston || LHO ||64 ||5 ||16 ||21 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1984-1985 || Canadians de Kingston || LHO ||34 ||14 ||11 ||25 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1984-1985 || Centennials de North Bay || LHO ||23 ||4 ||6 ||10 ||2 ||4 ||2 ||0 ||2 ||0 
|-
|1985-1986 || Centennials de North Bay || LHO ||40 ||12 ||34 ||46 ||20 ||10 ||7 ||6 ||13 ||0
|-
|1986-1987 || Équipe Canada || International ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 || Rangers du Colorado || LIH ||81 ||44 ||56 ||100 ||83 ||12 ||8 ||12 ||20 ||9
|-
|1988-1989 || Rangers de Denver || LIH ||28 ||20 ||15 ||35 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 || Nighthawks de New Haven || LAH ||43 ||11 ||25 ||36 ||31 ||17 ||10 ||12 ||22 ||44
|-
|1989-1990 || Nighthawks de New Haven || LAH ||32 ||20 ||23 ||43 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 || Kings de Los Angeles || LNH ||48 ||10 ||23 ||33 ||41 ||10 ||3 ||9 ||12 ||10
|-
|1990-1991 || Kings de Los Angeles || LNH ||74 ||21 ||37 ||58 ||58 ||12 ||2 ||7 ||9 ||6
|-
|1991-1992 || North Stars du Minnesota || LNH ||62 ||14 ||32 ||46 ||125 ||5 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|1992-1993 || North Stars du Minnesota || LNH ||46 ||13 ||18 ||31 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Oilers d'Edmonton || LNH ||14 ||1 ||9 ||10 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Oilers d'Edmonton || LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Sharks de San José || LNH ||75 ||25 ||41 ||66 ||89 ||14 ||5 ||5 ||10 ||12
|-
|1994-1995 || Sharks de San José || LNH ||22 ||7 ||10 ||17 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Blues de Saint-Louis || LNH ||13 ||2 ||4 ||6 ||4 ||7 ||4 ||3 ||7 ||2
|-
|1995-1996 || Bruins de Boston || LNH ||59 ||13 ||33 ||46 ||40 ||4 ||0 ||2 ||2 ||16
|-
|1995-1996 || Bruins de Providence || LAH ||7 ||2 ||7 ||9 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Bruins de Boston || LNH ||31 ||4 ||12 ||16 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Bruins de Providence || LAH ||37 ||16 ||29 ||45 ||63 ||10 ||1 ||6 ||7 ||33
|-
|1997-1998 || HC Lugano || LNA ||39 ||30 ||36 ||66 ||222 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || SC Langnau Tigers || LNA ||36 ||14 ||46 ||60 ||169 ||8 ||6 ||21 ||27 ||44
|-
|1999-2000 || Équipe Canada || International ||4 ||4 ||0 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || SC Langnau Tigers || LNA ||41 ||19 ||37 ||56 ||176 ||4 ||0 ||9 ||9 ||33
|-
|2000-2001 || EV Zoug || LNA ||37 ||16 ||42 ||58 ||140 ||3 ||2 ||1 ||3 ||16
|-
|2001-2002 || EV Zoug || LNA ||41 ||17 ||37 ||54 ||84 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || SC Langnau Tigers || LNA ||39 ||13 ||36 ||49 ||193 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || SC Langnau Tigers || LNA ||3 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || HC Davos || LNA ||37 ||15 ||35 ||50 ||70 ||6 ||1 ||2 ||3 ||38
|-
|2004-2005 || SC Langenthal || LNB ||12 ||9 ||17 ||26 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || HC Innsbruck || EBEL ||48 ||21 ||53 ||74 ||150 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || HC Innsbruck || EBEL ||53 ||21 ||77 ||98 ||182 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL ||23 ||9 ||24 ||33 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || HDD Olimpija Ljubljana || Državno Prvenstvo ||- ||- ||- ||- ||- ||6 ||2 ||3 ||5 ||46
|-
|2008-2009 || SC Langnau || LNA ||6 ||1 ||6 ||7 ||8 ||6 ||2 ||3 ||5 ||33
|-
|2008-2009 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL ||43 ||12 ||35 ||47 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HC Thurgovie || LNB ||13 ||7 ||11 ||18 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HK Jesenice || EBEL ||29 ||4 ||33 ||37 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || HK Jesenice || Državno Prvenstvo ||3 ||1 ||4 ||5 ||8 ||6 ||3 ||8 ||11 ||22
|-
|2010-2011 || ATSE Graz || Nationalliga || 14|| 2|| 14|| 16|| 26|| -|| -|| -|| -|| -

| 448 ||110 ||219 ||329 ||453 ||52 ||15 ||27 ||42 ||48

Transactions en carrière
  : signe avec les Rangers de New York comme agent libre.
  : échangé par les Rangers aux Kings de Los Angeles avec Michael Boyce, Igor Liba et des considérations futures en retour de Dean Kennedy et Denis Larocque.
  : échangé par les Kings aux North Stars du Minnesota en retour de Randy Gilhen, Charlie Huddy, Jim Thomson et d'un choix de  au repêchage de 1991 (qui sélectionne Alekseï Jitnik).
  : échangé par les North Stars aux Oilers d'Edmonton en retour de Brent Gilchrist.
  : réclamé au ballottage par les Sharks de San Jose des Oilers.
  : échangé par les Sharks aux Blues de Saint-Louis en retour de Kevin Miller.
  : signe avec les Bruins de Boston comme agent libre.

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en avril 1966
Naissance à Brampton (Ontario)
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur des Canadians de Kingston
Joueur des Centennials de North Bay
Joueur des Rangers du Colorado
Joueur des Rangers de Denver
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Joueur du HC Lugano
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Davos
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Innsbruck
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du HK Jesenice
Joueur de l'ASTE Graz
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché